Trouvelot kan syfta på:

 Trouvelot (krater) – en krater på Mars
 Trouvelot (månkrater) – en nedslagskrater på månen

Personer
 Étienne Léopold Trouvelot (1827–1895), en fransk astronom